Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1982, classée en catégorie Series 7, se dispute du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Wendy Turnbull, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosie Casals et Wendy Turnbull.

Résultats en simple

Parcours 
9 joueuses sont exemptées de premier tour.

Tableau complet

Résultats en double

Parcours

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Orlando
 Saison 1982 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1982
Orlando
Tennis aux États-Unis en 1982
Sport en avril 1982
Tennis en mai 1982